Карло Верчеллоне (; 1814, Биелла, Пьемонт — 19 января 1869, Рим) — итальянский учёный-богослов, библеист.

Биография 
В 1829 году вступил в конгрегацию варнавитов в Генуе. Изучал философию в университете Турина и богословие в Риме. Впоследствии преподавал теологию в Алессандрии, Турине, Перудже и Парме.

В 1847 году был назначен президентом Коллегии варнавитов в Риме. Одновременно был обвинителем, прокурором, а затем и главой своего ордена, а также занимал различные должности в нескольких римских конгрегациях вплоть до своей смерти.

Творчество и научная деятельность 
Известен своей критикой библейских текстов, которой посвящены оба его главные сочинения: «Vаriае lectiones vulgatae latinae editionis Bibliorum» (Рим, 1860—1864, 2 т.) и «Dissertazioni accademiche di vario argumento» (1864).

Его первой публикацией было издание в 1857 году 5-томной рукописи Священных текстов Ватикана, подготовленной кардиналом А. Маем под эгидой Льва XII и напечатанной с 1828 по 1838 г., к которой он добавил в качестве предисловия письмо к читателю.

По поручению римской кypии К. Верчеллоне обработал новое официальное издание Вульгаты (Рим, 1861). Отредактировал девять брошюр кардинала Гердила об Иерархии Церкви.

Папа Римский Пий IX возложил на него издание «Biblia e codice Vaticano» (Рим, 1857).

Примечания

Литература 
 «Vаriае lectiones vulgatae latinae editionis Bibliorum»

Ссылки 
 
 Vercellone, Carlo 1814—1869 Труды К. Верчеллоне

Родившиеся в Биелле
Богословы Италии
Библеисты Италии
Варнавиты